Ву́лиця Гостомельська — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиця Гостомельська — вулиця у Броварах.
 Вулиця Гостомельська — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Гостомельська — вулиця у Святошинському районі Києва.
 Вулиця Гостомельська — вулиця у Кропивницькому.
 Вулиця Гостомельська — вулиця у Львові.